Francis Lemaire est un homme d'affaires et de radio.

Il est également le créateur et fondateur de Radio Contact, qui est depuis des années la première radio musicale en Belgique francophone, rassemblant quotidiennement plus d'un million d'auditeurs.

Biographie 

Fin des années 1970, il anime sur une radio koekelbergeoise baptisé Relax. L'homme ne manque pas d'idées. Ni d'ambition. Il se rend à l'hôtel de ville de la Grand-Place et propose à Pierre Van Halteren de créer une radio pour la Ville de Bruxelles. Pierre Van Halteren lui conseille de rencontrer Pierre Houtmans, qui travaille à la Commission de la culture française mais avait déjà fondé, à l'ULB, une petite radio (Radio Cable) animant les restaurants du campus. Les deux hommes qui était tous deux originaires de Molenbeek se connaissaient déjà un peu puisqu'ils fréquentaient les mêmes dancings et discothèques.
 Fin de l'année 1979, les deux hommes avaient la volonté communes de créer une radio populaire, bilingue, de grande audience et compétitive avec le service public avec de la musique que les jeunes aimaient mais qu'ils n'entendaient alors qu'en discothèques et pas à la radio. La volonté de bilinguisme amène le duo à former un trio avec Freddy Neyts, qui travaillait alors au Laatste Nieuws, et dont l'épouse, Annemie, ne s'était pas encore lancée avec le succès que l'on sait dans la politique.
Le , Radio Contact est lancée sur les ondes.
En 2007, Francis Lemaire et son épouse Chantal rachètent « Le Palace » à Paris en association avec les frères Vardar.

Lien externe 
 http://paris70.free.fr/news-palace2.htm

Fondateur de radio
Dirigeant de radio
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)